Иже́вский уе́зд — административно-территориальная единица Вотской АО с 1921 по 1929 годы.

До 1921 года большая часть территории уезда входила в состав Сарапульского уезда Вятской губернии. В 1921 году в связи с образованием национальных автономий Сарапульский уезд был разделен на части: северо-западные волости отошли в Ижевский уезд Вотской АО, северные — в Дебёсский уезд, юго-западные — в Агрызский кантон Татарской Республики, а остальные сформировали Сарапульский уезд Пермской губернии.

История 
Из Сарапульского уезда в Ижевский вошло 10 волостей: Большенорьинская, Бурановская, Завьяловская, Кыйлудская, Люкская, Малопургинская, Нылги-Жикьинская, Советская, Ягульская и Якшур-Бодьинская. Из других уездов бывшей Вятской губернии — 4 волости: Вавожская, Водзимонская, Ильинская и Чеканская.

В 1923 году упраздняется Дебёсский, а в 1924 — Селтинский уезды Вотской АО, их территория распределяется между оставшимися уездами. Происходит размен территориями с Можгинским уездом и укрупнение волостей. Начиная с 1924 года состав уезда оставался неизменным.

В 1926 году в СССР начинается районирование (замена уездно-волостной структуры на районную), постепенно части уезда передаются новым районам. Окончательно уезд был ликвидирован 15 июля 1929 году, его разделили на семь районов — Ижевский, Малопургинский, Новомултанский, Нылги-Жикьинский, Селтинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1926 год включал 12 волостей, 68 сельсоветов, 1048 селений, 37675 дворов, 1 город. Площадь уезда составляла 6402 км². Население всего — 267868, в том числе: городское — 55895, сельское — 211873.

См. также 
 История административно-территориального деления Удмуртии

Примечания 

1920-е годы в Удмуртии
История Ижевска